Diese Liste beinhaltet alle deutschen Musiker und Musikprojekte, die sich in den britischen Musikcharts (Alben und Singles) platzieren konnten. Dadurch, dass es gerade bei den Singles auch häufig zu Kooperationen mit ausländischen Musikern kommt, sind alle deutschen Musiker und Musikprojekte fettgedruckt dargestellt. Die Farbgebung der Zeilen bezieht sich auf die  bzw. Platzierung.

Alben 

In der Chartgeschichte der britischen Albumcharts (Stand: 21. Oktober 2022) konnten sich insgesamt 246 Alben mit deutschen Interpreten in der Chartliste platzieren, lediglich 33 der Alben erreichten eine Top-10-Notierung, nur sechs Alben erreichten die Spitzenposition. Als erstes Album eines deutschen Interpreten überhaupt stieg Bert Kaempferts Album Bye Bye Blues 1966 in die britischen Albumcharts ein. 1978 platzierte sich mit Nightflight to Venus von Boney M. erstmals ein deutsches Album an der Chartspitze. In den folgenden zwei Jahren erreichte die Band mit den Alben Oceans of Fantasy und The Magic of Boney M. – 20 Golden Hits ebenfalls die Spitzenposition. Zweimal erreichte das Musikprojekt Enigma zwischen 1990 und 1994 die Spitzenposition mit den Alben MCMXC a.D. und The Cross of Changes. Letztmals und als sechstes Album gelang es 2008 Scooter mit ihrem Album Jumping All Over the World auf Position eins. Die mit Abstand meisten Charterfolge insgesamt konnte James Last mit 66 Chartnotierungen für sich verbuchen. Den Rekord für das meistverkaufte Album eines deutschen Beitrags und die längste Verweildauer in den britischen Albumcharts geht mit 900.000 verkauften Einheiten und 107 Chartwochen an MCMXC a.D. von Enigma.

Singles 

In der Chartgeschichte der britischen Singlecharts (Stand: 21. Oktober 2022) konnten sich insgesamt 459 Singles deutscher Interpreten in der Chartliste platzieren, 101 dieser Singles erreichten eine Top-10-Notierung, 20 Singles erreichten die Spitzenposition. Als erste Single mit deutschen Interpreten überhaupt stieg The Happy Wanderer von dem Obernkirchen Children’s Choir (Schaumburger Märchensänger) 1954 in die britischen Singlecharts eins ein. Die Spitzenposition erreichte als erster deutscher Act überhaupt Boney M. mit Rivers of Babylon 1978. Insgesamt erreichten Boney M. zwei Mal die Spitzenposition, das Gleiche gelang auch Snap! und Robin Schulz. Die meisten Charterfolge insgesamt konnten Boney M. mit 24 Chartnotierungen für sich verbuchen. Den Rekord für die längste Verweildauer in den britischen Singlecharts geht mit 70 Chartwochen an Waves (Robin Schulz Remix) von Mr. Probz und Robin Schulz. Gemeinsam mit Cheerleader (Felix Jaehn Remix) von Omi und Felix Jaehn ist es mit 1,8 Millionen verkauften Einheiten (Dreifach-Platin-Schallplatte) auch die meistverkaufte Single eines deutschen Interpreten im Vereinigten Königreich.

Zahlen und Fakten

Statistiken

Alben ohne Chartnotierung mit Zertifikation

Zertifizierte Videoalben

Siehe auch 
 Liste der deutschen Nummer-eins-Hits im Ausland
 Liste deutscher Interpreten in den US-Charts

Weblinks 
 chartsurfer.de
 officialcharts.com (englisch)

Musik (Vereinigtes Königreich)
Musikcharts
Deutsche Interpreten In Den UK Charts